El término Réaumur puede referirse, en esta enciclopedia:

En la geografía
 en Francia, a Réaumur, una comuna de la Vendée;

En la física

 al grado Réaumur, una unidad de medida de la temperatura, ya en desuso;
 a René Antoine Ferchault de Réaumur, un físico.